Osoby o tym nazwisku:
 Kyryło Sydorenko – ukraiński piłkarz
 Ołeksandr Sydorenko – ukraiński pływak
 Wanda Lityńska-Sydorenko – polska tenisistka stołowa
 Wiktor Sydorenko – ukraiński piłkarz
 Wołodymyr Sydorenko – ukraiński bokser